Knabner ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Knabner (* 1954), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Ingrid Kögel-Knabner (* 1958), deutsche Bodenkundlerin und Hochschullehrerin